Фундора — испанская фамилия. Известные носители:
 Фундора, Иван (род. 1976) — кубинский борец.
 Фундора, Себастьян (род. 1997) — американский боксёр-профессионал.
 Фундора Лопес, Орландо (1927—2016) — кубинский и международный общественный и политический деятель.